John Tomlinson (ur. 1939) – brytyjski polityk
 John Tomlinson (ur. 1946) – angielski śpiewak operowy, bas